Brandy kan syfta på:

Drycker 
 Brandy (spritdryck) –  spritdryck
 Brandy Alexander – en alkoholbaserad drink

Personer 
 Brandy Ledford (1969–), amerikansk skådespelare och fotomodell
 Brandy Norwood (1979–), amerikansk sångare och skådespelare 
 Brandy Talore (1982–), amerikansk porrskådespelerska

Kultur 
Musik
 Brandy (låt) – poplåt skriven av Scott English och Richard Kerr 1971
 Brandy (You're a Fine Girl) – låt och singel av gruppen Looking Glass 1972
 Brandy (musikalbum) – album av Brandy Norwood från 1994

TV
 Brandy: A Special Delivery – amerikansk reality-serie från 2002
 Brandy & herr Morris – amerikansk-koreansk animerad tv-serie från 2004